Crotalo – genere di serpenti
 Crotalo – oggetto liturgico
 Crotalo – strumento musicale antico
 Crotali – strumento musicale moderno
 Crotalo (Rattler) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Crotalo – casa discografica (ora Giallo Records)